Norops auratus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Norops auratus (Daudin, 1802) est un synonyme de Anolis auratus Daudin, 1802 ;
 Norops auratus O’Shaughnessy, 1869 nec Daudin, 1802 est un synonyme de Anolis tropidonotus Peters, 1863

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Dactyloidae